Kraussia kan syfta på:

 Kraussia (djur) – ett släkte kräftdjur
 Kraussia (växter) – ett släkte växter